Camera peut désigner :
 Camera, un magazine japonais fondé en 1921 ;
 Camera, un magazine suisse créé en 1922 ;
 .camera, un domaine internet de premier niveau générique non-restreint.

Voir aussi